Freyre ist der Familienname folgender Personen:

 Fernando Freyre de Andrade (1903–1946), spanischer Schauspieler
 Fernando Azcárate y Freyre de Andrade (1912–1998), kubanischer Ordensgeistlicher, Weihbischof in San Cristóbal de la Habana
 Gilberto Freyre (1900–1987), brasilianischer Soziologe
 Ricardo Jaimes Freyre (1868–1933), bolivianischer Schriftsteller
 Rodolfo Freyre y García Vieyra (1891–1940), argentinischer Diplomat
 Susana Freyre (* 1929), argentinische Film- und Theaterschauspielerin

Freyre steht ebenfalls für:
 Rafael Freyre, ein Municipio in Kuba
 Freyre (Daireaux), Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Freyre (Córdoba), Ort in der argentinischen Provinz Córdoba

Siehe auch:
 Freire
 Frère
 Frères